Диас, Энрике:
 Диас, Энрике (род. 1968) — бразильский актёр и режиссёр.
 Диас, Энрике (?—1662) — национальный герой Бразилии.
 Диас, Энрике (более известный как Пачин; 1938—2021) — испанский футболист.